Алтыев — фамилия тюркского происхождения, происходит от корня «Алт», что означает «шесть». Имеет женскую форму Алтыева.
 Алтыев, Батыр Мыратович (род. 1992) — российский сумоист, мастер спорта России международного класса.
 Алтыев, Назар — старший чабан каракулеводческого совхоза «Сараджинский», Тахта-Базарский район Марыйской области, Герой Социалистического Труда. Примечания